El Puig d'Aguda és una muntanya de 678,9 metres del terme comunal de Morellàs i les Illes, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord). Està situat a la zona sud-est del terme, a prop del límit amb el terme alt-empordanès de la Jonquera. És a prop i al nord del Coll de Portells i al nord-est del Mas Nou.

Referències 

Muntanyes de Morellàs i les Illes